Śliwice (gromada w powiecie oleśnickim)
 Śliwice (gromada w powiecie pasłęckim)
 Śliwice (gromada w powiecie tucholskim)